Nome di due diverse isole dell'arcipelago di Severnaja Zemlja:
Isola Blizkij (Mare di Kara)
Isola Blizkij (Mare di Laptev)